Kannemeyer est le nom de plusieurs personnalités sud-africaines :
Anton Kannemeyer, auteur de bande dessinée né en 1967.
Mark Kannemeyer, auteur de bande dessinée qui écrit sous le nom de Lorcan White.
Tiaan Kannemeyer, coureur cycliste né en 1978.

Homonymie de patronyme